Ремане (, ) — немецкая фамилия.

 Ремане, Адольф (1898—1976) — немецкий зоолог, автор критериев гомологии
 Ремане, Херман (1864—1932) — немецкий электротехник
 Ремане, Хорст (род. 1941) — немецкий химик и историк науки
 Ремане, Юрген (1934—2004) — немецкий геолог и палеонтолог
 Ремане, Рейнхард (1929—2009) — немецкий энтомолог